A Copa do Mundo de Xadrez 2019 foi um torneio de xadrez no sistema eliminatório, disputado por 128 jogadores, realizado em Khanty-Mansiysk, Rússia, entre 9 de setembro e 4 de outubro de 2019. Foi vencido pelo grande mestre azerbaidjano Teimour Radjabov. Radjabov e o finalista Ding Liren se classificaram para o Torneio de Candidatos do Campeonato Mundial de xadrez 2020. Foi a 8ª edição da Copa do Mundo de Xadrez. 

Levon Aronian, campeão da Copa do Mundo de Xadrez de 2017, avançou até as quartas de final, quando foi eliminado por Maxime Vachier-Lagrave nos tiebreaks. Vachier-Lagrave foi eliminado por Radjabov na semifinal, e derrotou Yu Yangyi, ficando em 3º lugar.

Neste torneio, o jovem Jeffery Xiong, de apenas 18 anos (número 31) foi muito longe, derrotado nas quartas de final por aquele que seria o campeão, Teimour Radjabov.

Processo de licitação 
Houve apenas uma proposta recebida para os eventos Olimpíada e Copa do Mundo FIDE, feita pela Confederação de Xadrez de Yugrá.

Formato 
O torneio teve um formato de mata-mata, com a exceção de que os dois perdedores das semifinais disputariam o terceiro lugar, se necessário. 

Os matches consistiam de duas partidas com limite de tempo regular (exceto na final e na disputa pelo terceiro, que consistiam de quatro partidas com limite de tempo regular). Para esses dois jogos, os jogadores tinham 90 minutos para os primeiros 40 movimentos, seguidos de 30 minutos para o resto do jogo, com um incremento de 30 segundos por movimento desde o início do jogo. 

Se um match ficasse empatado após as partidas regulares, os desempates seriam disputados no dia seguinte. O formato para as partidas de desempate era o seguinte: 

 Duas partidas rápidas (25 minutos mais 10 segundos de incremento ). 
 Em caso de empate após duas partidas rápidas, mais duas rápidas (10 minutos mais 10 segundos de incremento) seriam jogadas. 
 Em caso de empate após quatro rápidas, os adversários jogam dois jogos de partidas blitz (5 minutos mais 3 segundos de incremento). 
 Persistindo o empate, um jogo único de partidas armageddon (no qual um empate conta como uma vitória para as pretas) seria jogado. As brancas têm 5 minutos e as pretas, 4 minutos, com um incremento de 2 segundos por movimento a partir do movimento 61.

Qualificação dos candidatos 
O torneio qualificava dois jogadores para o Torneio de Candidatos 2020.

No entanto, Magnus Carlsen (campeão mundial) e Fabiano Caruana (já com vaga no Candidatos) não precisavam se qualificar, e ambos recusaram o convite para participar do torneio.

Cronograma 
Cada uma das seis primeiras rodadas durou três dias: um dia para os dois jogos regulares e um terceiro para desempates, caso necessário. A rodada final previa quatro dias de jogos regulares e um quinto dia para desempates, se necessário.

 Rodada 1: 10 a 12 de setembro 
 Rodada 2: 13 a 15 de setembro 
 Rodada 3: 16 a 18 de setembro 
 Dia de descanso: 19 de setembro 
 Rodada 4: 20 a 22 de setembro
 Rodada 5: 23 a 25 de setembro 
 Rodada 6: 26 a 28 de setembro 
 Dia de descanso: 29 de setembro 
 Final (e disputa de terceiro lugar, caso necessário): 30 de setembro a 4 de outubro

Prêmio em dinheiro 
O prêmio total era de US$1.600.000, sendo o primeiro prêmio de US$110.000.

Participantes 
Os participantes seriam classificados e numerados pelo seu rating FIDE em agosto de 2019. Todos os jogadores são Grandes Mestres, salvo indicação em contrário.

Métodos de qualificação 

Campeão Mundial (1)
WC: Semifinalistas da Copa do Mundo de Xadrez de 2017 (4)
WWC: Campeã Mundial de Xadrez Feminino 2018 (1)
J17 e J18: Campeonato Mundial de Xadrez Júnior 2017 e 2018 (2)
E18 e E19: Campeonato do Indivíduo Europeu de Xadrez 2018 (24) e 2019 (22)
AM18 e AM19: Campeonato Panamericano de Xadrez 2018 (4) e 2019 (6)
AS18 and AS19: Campeonato Asiático de Xadrez 2018 (5) e 2019 (5)
AF: Campeonato Africano de Xadrez 2019 (2)
Z2.1 (Campeonato de Xadrez dos EUA) (5), Z2.2 (Campeonato Canadense de Xadrez) (1), Z2.3 (2), Z2.4 (2), Z2.5 (2), Z3.1 (1), Z3.2 (1), Z3.3 (2), Z3.4 (2), Z3.5 (2), Z3.6 (Campeonato da Oceania de Xadrez) (1), Z3.7 (Campeonato Indiano de Xadrez) (1), Z4.1 (1), Z4.2 (1), Z4.3 (1), Z4.4 (1): torneios zonais
R: Rating (média de todos os ratings publicados de agosto de 2018 a julho de 2019) (18)
ACP: participante de maior colocação da Association of Chess Professionals que não tenha se qualificado pelos critérios anteriores (1)
PN: indicado pelo presidente da FIDE (5)
ON: indicado pela organização (4)

Substituições 
 Jogadores da lista de qualificados que se recusaram a participar:
  (Campeão mundial)
  (WWC) (preferiu participar do Grand Prix Feminino FIDE 2019/2020)
  (decidiu tentar sua qualificação para o Torneio de Candidatos pelo Torneio Grand Swiss FIDE 2019)
  (se aposentou do xadrez de alto nível em janeiro de 2019)
 
  (R)

 Os substitutos, todos pela listagem de rating:
 
 
 
 
 
  (R)

 Outras substituições: 
  (Z2.1) → substituído por  (AM19) (o próximo jogador na Z2.1 não atingiu a pontuação exigida de 50%, então sua posição passou para o AM19)
  (Z3.6) (aposentado) → substituído por  (Z3.6), o jogador de menor rating a disputar uma Copa do Mundo de Xadrez.
  (PN) → substituído por  (PN)

Resultados, rodadas 1–4

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8

Resultados das rodadas 5, 6 e 7

Terceiro lugar

Final

Desporto na Rússia em 2019
Copa do Mundo de Xadrez